

Origine du nom  
Ségolène est un prénom féminin français issu de l’anthroponyme germanique médiéval Sigolina, attesté en France sous les formes latinisées Segelina, Sigilina, Siclina, etc., et correspondant au nom masculin Sigolin (formes latinisées Segolenus, Sigolenus, Sigolonus, Siglinus, Syggolenus, etc.). Sigolina et Sigolin sont des variantes de Sigilina et Sigilin, diminutifs respectivement féminin et masculin (en -ina et -in) de Sigila, Sigilo, eux-mêmes des diminutifs en -ila / -ilo de Siga (féminin), Sigo (masculin), hypocoristiques des noms germaniques médiévaux dont le premier élément est sig- « victoire », tels que Sigeberhta, Sigelind, Sigetrud, etc. (feminins), Sigeberht, Sigefrid, Sigemund, etc. (masculins).

Variantes  
 français : Sigolène, Ségolaine, Segolen,
 occitan : Sigolene, Sigolena.

Ségolène comme nom de personne ou prénom

Sainte 
 Ségolène de Troclar (début ), sainte chrétienne, fondatrice et première abbesse du monastère de Troclar, près de Lagrave dans le Tarn, fêtée le .

Personnes 
 Ségolène Royal, femme politique française.

Hagiotoponymes 
 Sainte-Sigolène, chef-lieu de canton du département de la Haute-Loire.
 L'église Sainte-Ségolène à Metz.

Notes et références 

Homonymie de prénom